Ги́бель бого́в:
 Рагнарёк (сканд. «Гибель богов») — битва, означающая конец света, в германо-скандинавской мифологии.
 «Гибель богов» — опера Рихарда Вагнера (1871—1874).
 «Гибель богов» — кинофильм Лукино Висконти (1969).
 «Гибель богов» — роман Ника Перумова в жанре фэнтези (1994).

См. также